Okrasin ist der Name zweier polnischer Orte:
 Okrasin (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kettenberg, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Okrasin (Radziłów), Dorf im Powiat Grajewski, Woiwodschaft Podlachien